Seseli meum är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli. Seseli meum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
meum